Inuvik – centro abitato del Canada
Regione di Inuvik – regione del Canada
Cratere Inuvik – cratere su Marte